Серге́й Кулико́в:
 Куликов, Сергей Александрович (род. 1976) — российский государственный деятель и топ-менеджер, председатель правления «Роснано».
 Куликов, Сергей Алексеевич — советский изобретатель («Штырь Куликова»).
 
 Куликов, Сергей Иванович (1913—1953) — Герой Советского Союза.